Rue Béranger à Lyon ;
 Rue Béranger à Malakoff ;
 Rue Béranger à Nanterre ;
 Rue Béranger à Paris.